Роджер Федерер був чемпіоном попереднього року, але в півфіналі його переміг Новак Джокович, який потім виграв турнір, здолавши у фіналі Енді Маррея з рахунком 6–4, 6–2, 6–3. Це була друга перемога Джоковича на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Рафаель Надаль, чемпіон турніру 2009 року, мав стати першим серед чоловіків від часів Рода Лейвера 1969 року, хто одночасно утримував би всі чотири турніри Великого шолома, після перемог на Відкритому чемпіонаті Франції 2010, Вімблдоні 2010 і U.S. Open. Але у чвертьфіналі його переміг співвітчизник Давид Феррер. Це досягнення зрештою підкорилося Джоковичу після перемоги на Відкритому чемпіонаті Франції 2016.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2 
{{Теніс16 5
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло
| RD1-seed01=10
| RD1-team01= М Южний
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=77
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М Їльхан
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=65
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Б Кавчич
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=77
| RD1-score03-4=77
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К Андерсон
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=64
| RD1-score04-4=65
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= М Раоніч
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=710
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Б Фау
| RD1-score06-1=63
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=68
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= ХІ Чела
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4=4
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= М Ллодра
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=27
| RD1-team09= Д Налбандян
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=3
| RD1-score09-4=77
| RD1-score09-5=9
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Л Г'юїтт
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=61
| RD1-score10-5=7
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Р Беранкіс
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=7
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= М Матосевич
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=5
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М Расселл
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=5
| RD1-score13-4=711
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= М Ебдер
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=7
| RD1-score14-4=69
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Я Ніємінен
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=2
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Д Феррер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=1
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=10
| RD2-team01= М Южний
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=5
| RD2-score01-4=4
| RD2-score01-5=6
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Б Кавчич
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=7
| RD2-score02-4=6
| RD2-score02-5=1
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= М Раоніч
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=77
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=22
| RD2-team04= М Ллодра
| RD2-score04-1=63
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=64
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=27
| RD2-team05= Д Налбандян
| RD2-score05-1=1r
| RD2-score05-2=0
| RD2-score05-3=0
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Р Беранкіс
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=2
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М Расселл
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=5
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= Д Феррер
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=7
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01=10
| RD3-team01= М Южний
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=4
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= М Раоніч
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3=4
| RD3-score02-4=6
| RD3-score02-5= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Р Беранкіс
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=1
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= Д Феррер
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 
| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= М Раоніч
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=4
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02=7
| RD4-team02= Д Феррер
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=6
| RD4-score02-4=6
| RD4-score02-5= 
}}

 Секція 3 

 Секція 4 
{{Теніс16 5
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло
| RD1-seed01=11
| RD1-team01= Ю Мельцер
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= В Мійо
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= К Болл
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=65
| RD1-score03-3=2
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5=4
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= П Ріба
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=2
| RD1-score04-5=6
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Д Села
| RD1-score05-1=613
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=4
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=PR
| RD1-team06= ХМ дель Потро
| RD1-score06-1=715
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Г Жемля
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5=2
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= М Багдатіс
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=4
| RD1-score08-5=6
| RD1-seed09=32
| RD1-team09=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=710
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Е Шванк
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=68
| RD2-score06-3=1
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= І Марченко
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=3
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Е Маррей
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01=11
| RD3-team01= Ю Мельцер
| RD3-score01-1=65
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=4
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=21
| RD3-team02= М Багдатіс
| RD3-score02-1=77
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=1
| RD3-score02-4=3r
| RD3-score02-5=
| RD3-seed03=32
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3=2
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= Е Маррей
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 
| RD4-seed01=11
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=1
| RD4-score01-4= 
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02=5
| RD4-team02=

Нижня половина

Секція 5 
{{Теніс16 5
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло
| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Т Бердих
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= М Груньйола
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03=

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
Source for the draw at australianopen.com

2011 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу